El término Nutca o Nutka puede referirse a:
El Territorio de Nutca, antiguo territorio reclamado por el Imperio español y administrado por el Virreinato de Nueva España.
La Isla de Nutca, región cercana a la frontera occidental entre Canadá y Estados Unidos.
El Estrecho de Nutca, un estrecho del Océano Pacífico que separa la Isla de Nutca de la escarpada costa oeste de la isla de Vancouver.
La etnia Nutca que hablan una lengua wakash meridional.
El idioma nutca (o nootka) hablado por los nutcas del Pacífico Noroeste.
Las Convenciones de Nutca, acuerdos diplomáticos hispano-británicos (1790-1794).